

Сучкі — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сучкі — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сучкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства